Альдранс () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Инсбрук.  
. Официальный код  —  70302.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Адольф Доннемиллер.

Примечания

Ссылки
 Официальная страница

Общины Тироля